Osoby o nazwisku Klimkiewicz:
 Barbara Klimkiewicz – polska aktorka
 Janina Klimkiewicz – polska aktorka
 Katarzyna Klimkiewicz – polska reżyserka i scenarzystka
 Sławomir Klimkiewicz – polski dyplomata, politolog